Анатолий Павлович Таранов (; 25 ноября 1912, Орск — 28 мая 1999, Киев) — советский и украинский ученый-правовед, специалист в области конституционного права, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Академии правовых наук Украины. Заслуженный деятель науки и техники Украинской ССР (1972) и лауреат Государственной премии Украинской ССР в области науки и техники (1981).

Биография

Научная деятельность

Примечания

Ссылки

Литература 
 
 Право України. — 1999. — № 7. — С. 88.

Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого